TMA steht für:
 Talcott Mountain Academy, einer Privatschule in Avon, Connecticut
 Terminal Area, auch Terminal Control Area, Sektor der Flugsicherung
 Textilmusterarchiv als Teil des Stadtmuseums Dornbirn
 T-Mobile Austria, ehemaliger Unternehmensname der heutigen Magenta Telekom
 Thomas-Mann-Archiv der ETH Zürich
 Thomas-Morus-Akademie Bensberg
 Thermomechanische Analyse, physikalische Analysenmethode
 Thrombotische Mikroangiopathie, medizinischer Überbegriff für Erkrankungen wie HUS und TTP
 Tense-Modus-Aspect-System in der Linguistik, siehe  Tempus / Modus (Grammatik) / Aspekt (Linguistik)
 Tissue-Microarray, Gewebezylinder bei einem molekularbiologische Untersuchungssystem
 Transcription mediated amplification, ein Verfahren zum Nachweis von Erbgutsequenzen, auch eingesetzt in der SARS-CoV-2-Diagnostik
 Trans Maldivian Airways, Fluggesellschaft mit Sitz auf den Malediven
 TMA Cargo, Fluggesellschaft mit Sitz in Beirut
 Transparent Media Adapter, Flachbettscanneraufsatz zum Scannen von Dias, siehe Durchlichtaufsatz
 Truck Mounted Attenuator, Anpralldämpfer am Heck eines Trägerfahrzeuges
 Henry Tift Myers Airport (IATA-Code), Flughafen in Tifton, Tift County, Georgia
 Bahnhof Markelsheim (DS100-Code)

TMA bezeichnet in der Chemie:
 Trimellitsäureanhydrid, Grundstoff zur Synthese
 Trimethoxyamphetamin, psychedelische Droge
 Trimesinsäure (engl. Trimesic acid)
 Trimethylarsin, organische Metalloidverbindung
 Trimethylamin, farbloses brennbares Gas
 Trimethylaluminium, metallorganische Verbindung bei der Atomlagenabscheidung

TM-A steht für:
 , ISO-3166-2-Code der turkmenischen Provinz

T>>MA steht für:
 T>>MA, Pseudonym des Sängers Falco

Tma steht für:
 Tma (Fluss), Nebenfluss der Wolga in Russland

tma steht für:
 Tama (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Tama-Sprachen

Siehe auch:
 TMA-1
 TMA-2
 TMA-3
 TMA-4
 TMA-5
 TMA-6
 Sojus (Raumschiff)#Sojus TMA

Abkürzung